La Aarhus Letbane (dal lingua danese Ferrovia leggera di Aarhus) è un sistema di trasporto pubblico del tipo tram-treno attualmente in costruzione nella città di Aarhus, in Danimarca.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova linea tranviaria di 12 chilometri tra la stazione centrale di Aarhus (Aarhus Hovedbanegård) e Lystrup passando per il centro ospedaliero universitario a Skejby e la zona di sviluppo urbano di Lisbjerg e che sarà in seguito interconnessa alle linee ferroviarie regionali esistenti verso Odder (26,5 km) e Grenaa (69 km), sul modello di tram-treno dell'agglomerazione di Kassel, in Germania. Il progetto è guidato da una società di progetto formata dal comune di Aarhus e le autorità regionali, insieme all'azienda di trasporti Midttrafik. L'entrata in servizio del nuovo sistema è prevista per la fine del 2016.

Gli studi sul progetto sono stati condotti da Cowi e Systra.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Trasporti ad Aarhus
Ferrovie in Danimarca